Híjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Híjar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Híjar (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar